Элизабет Михаэла Герг-Ляйтнер (; род. 10 ноября 1965, Бад-Тёльц) — немецкая горнолыжница, выступавшая в скоростном спуске, супергиганте, гигантском слаломе и комбинации. Представляла сборные ФРГ и Германии по горнолыжному спорту в 1980—1996 годах, бронзовая призёрка чемпионата мира, победительница четырёх этапов Кубка мира, пятикратная чемпионка западногерманского национального первенства, участница четырёх зимних Олимпийских игр.

Биография 
Михаэла Герг родилась 10 ноября 1965 года в городе Бад-Тёльц, Бавария. Впервые встала на лыжи в возрасте двух лет, а в 15 лет уже состояла в западногерманской национальной сборной. Проходила подготовку на склонах горнолыжного курорта Ленгрис в местном одноимённом спортивном клубе.

Уже на юниорском уровне имела большие успехи, в начале 1980-х годов выиграла две серебряные медали на чемпионате Европы, четырежды поднималась на пьедестал почёта чемпионатов мира, в том числе завоевала три золотые медали. Одновременно с этим выступала и на взрослом уровне, регулярно появлялась на различных этапах Кубка мира.

Благодаря череде удачных выступлений удостоилась права защищать честь страны на зимних Олимпийских играх 1984 года в Сараево — стартовала исключительно в программе гигантского слалома и заняла итоговое 24 место.

В 1985 году впервые одержала победу на этапе Кубка мира, выиграв состязания по скоростному спуску во французском Валь-д’Изере. Выступила на чемпионате мира в Бормио, где была четырнадцатой в гигантском слаломе и тринадцатой в комбинации.

На мировом первенстве 1987 года в Кран-Монтане стала восьмой в скоростном спуске и супергиганте, в то время как в гигантском слаломе финишировала десятой.

Находясь в числе лидеров горнолыжной команды Западной Германии, благополучно прошла отбор на Олимпийские игры 1988 года в Калгари — заняла 13-е место в скоростном спуске и замкнула десятку сильнейших в супергиганте, тогда как в гигантском слаломе и комбинации не финишировала.

В 1989 году побывала на чемпионате мира в Вейле, откуда привезла награду бронзового достоинства, выигранную в супергиганте — пропустила вперёд только австрийских горнолыжниц Ульрике Майер и Зигрид Вольф. Также финишировала здесь шестой в программе скоростного спуска.

После объединения ФРГ и ГДР Михаэла Герг вошла в основной состав национальной сборной объединённой Германии и продолжила принимать участие в крупнейших международных соревнованиях. Так, в 1991 году она выступила на мировом первенстве в Зальбах-Хинтерглеме, где заняла 11 место в скоростном спуске, восьмое место в супергиганте и 14 место в гигантском слаломе. Представляла страну на Олимпийских играх 1992 года в Альбервиле — стала восемнадцатой в скоростном спуске, седьмой в супергиганте, в гигантском слаломе не финишировала, а в комбинации была дисквалифицирована.

В 1994 году отправилась выступать на Олимпийских играх в Лиллехаммере — на сей раз стартовала только в программе супергиганта, разместившись в итоговом протоколе на 31 строке.

Впоследствии оставалась действующей спортсменкой вплоть до 1996 года. В течение своей длительной спортивной карьеры Герг в общей сложности 24 раза поднималась на подиум различных этапов Кубка мира, в том числе четыре этапа выиграла. Ей так и не удалось завоевать Хрустальный глобус, но в одном из сезонов она была второй в супергиганте и комбинации. Наивысшая позиция в общем зачёте всех дисциплин — третье место. Является, помимо всего прочего, пятикратной чемпионкой Западной Германии по горнолыжному спорту. Обладательница двух наград «Золотая лыжа», вручаемых ежегодно Немецкой ассоциацией лыжного спорта.

В 1991—2008 годах была замужем за австрийским лыжным тренером Кристианом Ляйтнером, сыном известного горнолыжника Маттиаса Ляйтнера, в это время носила двойную фамилию Герг-Ляйтнер. Завершив спортивную карьеру, долгое время комментировала соревнования по горнолыжному спорту на телеканалах Eurosport и ZDF. Управляла крупной лыжной школой в Ленгрисе. Входила в муниципальный совет Кицбюэля от Социал-демократической партии Австрии.

Примечания

Ссылки 
 
 
 Михаэла Герг-Ляйтнер  — страница в базе данных Alpine Ski Database

Горнолыжники Германии
Горнолыжники на зимних Олимпийских играх 1984 года
Горнолыжники на зимних Олимпийских играх 1988 года
Горнолыжники на зимних Олимпийских играх 1992 года
Горнолыжники на зимних Олимпийских играх 1994 года
Члены Социал-демократической партии Австрии